Калки:

 Калки — мессия в индуизме.
 Калки — псевдоним индийского писателя Рамасвами Кришнамурти (1899—1954).
 Калки — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Калки — деревня в Печорском районе Псковской области.